Джон де Бошан (; после 4 октября 1304 — 19 мая 1343) — английский аристократ, 2-й барон Бошан из Сомерсета, участник Столетней войны.

Биография 
Джон де Бошан принадлежал к старинной семье нормандского происхождения. Его родителями были Джон де Бошан, 1-й барон Бошан из Сомерсета, и Джоан Чендуит. Джон унаследовал титул и земли отца в 1336 году, в последующие годы участвовал в военных кампаниях на континенте.

Женой Джона де Бошана была Маргарет Сент-Джон, дочь Джона Сент-Джона, 1-го барона Сент-Джона из Бейзинга, и Изабеллы Куртене. Она родила по крайней мере трёх детей: Джона, который стал наследником отца, Элеанору (жену Джона Блаунта и сэра Джона Мериета) и Сесилию, жену сэра Роджера де Сент-Мора и сэра Гилберта Турбервиля.

</center>

Примечания

Литература 
 

Бошаны
Бароны Бошан
Бароны Англии XIV века
Военные деятели Столетней войны